Soloi (Cyprus), een stadskoninkrijk en stad op Cyprus in de oudheid
Soloi (Cilicia), een stad in Cilicia in de oudheid, later hersticht als Pompeiopolis